Жюстин Джоли (; род. 16 июля 1980, Сент-Луис) — американская порноактриса и модель.

Карьера 
С 3 до 15 лет занималась балетом. Начала карьеру порноактрисы в 18 лет. В марте 2002 года появилась на обложке журнала Hustler. В сентябре 2007 года стала Penthouse Pet of the Month.

С 1998 по 2015 год снялась в 251 порнофильме. Также снималась в фильме «Чёрный динамит» (2009) и сериале «Life on Top» (2009—2011).

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США